Кала́рское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Таштагольском районе Кемеровской области. Административный центр — посёлок Калары.

Через муниципальное образование проходит автомобильная дорога Кемерово — Таштагол. В посёлке Чугунаш стоит асфальтобетонный завод Таштагольского ДРСУ.

История 
Каларское сельское поселение образовано 17 декабря 2004 года в соответствии с Законом Кемеровской области № 104-ОЗ.

Население

Состав сельского поселения

Примечания

Ссылки 
 Деловой Кузбасс

Муниципальные образования Таштагольского района
Сельские поселения Кемеровской области